Генрих Йозеф Винцент (, настоящая фамилия Винценхёрлейн, ; , Тайльхайм — , ) — австрийский композитор, оперный певец, хоровой дирижёр и музыкальный теоретик.

Изучал богословие и право, некоторое время выступал как оперный певец. Написал оперетту «Нищенка» (, поставлена в 1866 г. в Халле и в 1870 г. в Вюрцбурге), оперу «Король Мюрат» (; 1869, не поставлена), зингшпиль «К вахмистру» (), ряд фортепианных и вокальных сочинений. В 1872—1878 гг. руководил хором в Черновцах. В дальнейшем жил и работал в Вене.

На протяжении многих лет, начиная с памфлета «Больше никакого генералбаса» (; 1860), предлагал ряд реформ в музыкальной теории и практике, в том числе автономную хроматику и перестроенную фортепианную клавиатуру. Во время визита Рихарда Вагнера в Вену в 1863 году пытался вовлечь его в свою борьбу, подарив ему один из своих памфлетов. Вместе со своими единомышленниками Мельхиором Заксом и Альбертом Ханом стал адресатом резкой полемики со стороны Хуго Римана, назвавшего их в своей работе «Музыкальный синтаксис» «социал-демократами» (стремящимися уравнять между собой все звуки так же, как социал-демократы желают уравнять между собой неравных людей).

Примечания 

Композиторы Австрии
Академические музыканты Австрии